Metis znamená v řečtině „obratný“ či „zručný“. Metis může také znamenat:

 Métis – v řecké mytologii titánka a první žena Dia
 Metis (měsíc) – nejvnitřnější z Jupiterových známých měsíců
 Metis (planetka) – asteroid hlavního pásu
 9K115 Metis – sovětská protitanková řízená střela
 MetIS – metainformační systém
 Métisové – národnost v Kanadě